Trevignano oder Trevignan ist der Name folgender Orte in Italien:

 Trevignano Romano, Gemeinde im Latium
 Trevignano (Venetien), Gemeinde in Venetien
 Trevignano, Ortsteil der Gemeinde Palanzano in der Emilia-Romagna
 Trevignan di Campagna, alter Name von Trevignano (Venetien), Gemeinde in Venetien
 Trevignan di Mestre, alter Name von Trivignano (Venedig), Stadtteil von Venedig

Siehe auch:
 Trevinano, Ortsteil der Gemeinde Acquapendente im Latium
 Trivignano